Příjmení Winkelbauer, Vinkelbauer, lub Winklbauer pochází z německých slov Winkel (úhel, roh, kout) a Bauer (stavitel, ale i sedlák). Mezi jeho nositele patří:

 Christian Makor-Winkelbauer, née Winkelbauer (n. 1968, Salcburk), rakouský politik (SPÖ)
 Edina Winkelbauer (1923, Vídeň – 2002)
 Karel Winkelbauer (30. října, 1925, Zličíně u Prahy (Praha-Zličín) – 25. července, 1990), československý matematik, zabývající se teorií her a teorií informace
 Thomas Winkelbauer (n. 14. března 1957 Vídeň), rakouský historik zabývající se dějinami habsburské monarchie
 Ladislav ("Laci") Winkelbauer, né ,  (n. 23. června, 1959, Praha ?), český vězeň, odsouzený za dvojnásobnou vraždu a známý svými pokusy o útěk

Související články 
 Winkel, Winckel, Winkl (úhel)
 Winkler (Winckler, Vinkler), Vinklář
 Winkelmann, Winckelmann, Winkelman, 
 Bauer, Baur, Pauer, Paur (sedlák, v.t. Sedláček)

Reference

Podobná slova 
 Winklbauer

Bavorská příjmení
Česká příjmení
Německá příjmení